Ebola Virus Disease
 Enhanced Versatile Disc
 Economische Voorlichtingsdienst
 Elektronisch Verpleegkundig Dossier
 Erik von Detten, Amerikaans acteur
 Ellen van Dijk, Nederlands wielrenster
 Explosieveiligheidsdocument